Nobre ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Nobre da Costa (1923–1996), portugiesischer Politiker und Ministerpräsident
 Anna Christina Nobre (* 1963), brasilianische Neurowissenschaftlerin
 António Nobre (1867–1900), portugiesischer Lyriker
 Antonio Donato Nobre, brasilianischer Biologe und Umweltforscher
 Cidália Lopes Nobre Mouzinho Guterres, First Lady von Osttimor
 Edilson Soares Nobre (* 1965), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Oeiras
 Édson de Jesus Nobre (Édson; * 1980), angolanischer Fußballspieler
 Fernando Nobre (* 1951), portugiesischer Arzt und Menschenrechtler
 Marcos Nobre (* 1965), brasilianischer Sozialwissenschaftler
 Marlos Nobre (* 1939), brasilianischer Komponist
 Mert Nobre (* 1980), brasilianisch-türkischer Fußballspieler
 Pedro Nobre (* 1970), portugiesischer Psychologe und Sexualwissenschaftler 
 Pedro Henrique Nobre (2006 promoviert), brasilianischer Paläontologe 
 Susana Nobre (* 1974), portugiesische Filmregisseurin

Nobre bezeichnet außerdem:
 Nobre Fibra Car, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller